The Kingdom ist der Name folgender Werke:
 The Kingdom, der Fortsetzung von Kingdom Come (Comic)
 Hospital der Geister (englischer Titel The Kingdom)
 Operation: Kingdom (englischer Titel The Kingdom)